Bayhead ist der Name mehrerer Orte auf den Britischen Inseln:

 ein Ort auf der Hebrideninsel North Uist siehe Bayhead (North Uist), 
 ein Ort auf der Isle of Lewis siehe Bayhead (Lewis)
 ein Ort in South Lanarkshire siehe Bayhead (Lanarkshire) 
 ein Ort in East Ayrshire siehe Bayhead (Ayrshire) 
 ein Ort in West Lothian siehe Bayhead (Lothian) 

in den Vereinigten Staaten:
 Bayhead (Florida), im Bay County
 Bayhead (Maryland), im Anne Arundel County